Roosje (Hildo Krop), monument van Krop in Arnhem
 Roosje (Rombout Oomen), muurschildering van Oomen in Amsterdam